La scuola dei dritti (School for Scoundrels) – film del 1960 diretto da Robert Hamer
Scuola per canaglie (School for Scoundrels) – film del 2006 diretto da Todd Phillips